Чемпіонат Польщі з хокею 1972 — 37-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Подгале (Новий Тарг).

Підсумкова таблиця

Найкращий гравець 
Найкращим гравцем журналом «Спорт» () був визнаний Валентій Зентара з Подгале (Новий Тарг).

Бомбардири

ІІ Ліга 
В чемпіонаті брали участь 10 клубів, переможцем став клуб КТХ Криниця, другим став клуб Краковія Краків.

Посилання 
 Хокейний архів 1972   
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща
1971 у польському спорті
1972 у польському спорті